This Can't Be Love (br: Vestígios de uma Paixão) é um filme estadunidense de 1994, do gênero comédia, dirigido por Anthony Harvey e produzido para a TV americana.

Sinopse
Marion e Michael são duas estrelas de cinema que estão envelhecendo. Os dois nunca se deram bem, mas agora, depois de décadas, começam a perceber que talvez tudo isso fosse apenas para mascarar o amor que sentiam um pelo outro.

Elenco
Katharine Hepburn ...  Marion Bennett
Anthony Quinn     ...  Michael Reyman
Jason Bateman     ...  Grant
Jami Gertz        ...  Sarah

Ligações externas
Filme no IMDB

Filmes dos Estados Unidos de 1994
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes dirigidos por Anthony Harvey